W drugim tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2019 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Chinach (Ningbo), Japonii (Tokio), Kanady (Ottawa) oraz Rosji (Ufa). Spotkania rozgrywane były w dniach 7-9 czerwca.

Liderem po drugim tygodniu była reprezentacja Brazylii.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w drugim tygodniu Ligi Narodów.

Hale sportowe

Turniej 5

Tabela

Francja – Polska

Chiny – Bułgaria

Polska – Bułgaria

Chiny – Francja

Bułgaria – Francja

Chiny – Polska

Turniej 6

Tabela

Włochy – Stany Zjednoczone

Rosja – Portugalia

Włochy – Portugalia

Rosja – Stany Zjednoczone

Portugalia – Stany Zjednoczone

Rosja – Włochy

Turniej 7

Tabela

Brazylia – Iran

Japonia – Argentyna

Argentyna – Iran

Japonia – Brazylia

Argentyna – Brazylia

Japonia – Iran

Turniej 8

Tabela

Niemcy – Serbia

Kanada – Australia

Serbia – Australia

Kanada – Niemcy

Australia – Niemcy

Kanada – Serbia

Tabela po 2. tygodniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2019